Kevin Martin (ur. 1925) – irlandzki pięściarz
 Kevin Martin (ur. 1966) – kanadyjski curler
 Kevin Martin (ur. 1983) – amerykański koszykarz